Zulauf steht für:

 einen Teil eines Gießsystems, siehe Anschnitt (Gießereiwesen)
 Andrang
 Nachfrage
 Zufluss im Sinne eines Gewässers, das in ein anderes mündet; zur Einteilung siehe Fließgewässer

Zulauf ist der Familienname folgender Personen:
 Albert Zulauf (1923–2021), Schweizer Landschaftsarchitekt
 Fritz Zulauf (1893–1941), Schweizer Sportschütze
 Gernold Zulauf (* 1958), deutscher Geologe
 Johann Heinrich Zulauf (1779–1854), hessischer Landwirt und Politiker und Abgeordneter der 2. Kammer der Landstände des Großherzogtums Hessen
 Thomas Köves-Zulauf (* 1923), deutscher Klassischer Philologe und Religionswissenschaftler